Католическая церковь в Узбекистане является составной частью Католической церкви. В настоящее время на территории страны существуют 5 католических приходов, объединённых в апостольскую администратуру Узбекистана. Число католиков — около 3,5 тысяч.

История 
Первые католические миссионеры из монашеского ордена доминиканцев появились на территории современного Узбекистана в первой четверти XIV века. Согласно сочинению Иоанна Элемосина (Johannes Elemosyna) «Liber historiarum» доминиканцы обратили в католицизм хана Чагатайского улуса Ильчигидая и при его содействии построили церковь святого Иоанна Крестителя в Самарканде. 13 августа 1329 года Римский папа Иоанн XXII учредил Самаркандскую епархию, включив её в состав митрополии Сольтание. Первым епископом Самарканда был назначен доминиканец Томмасо ди Маскола. Известно послание Иоанна XXII от 29 сентября 1329 года хану Ильчигидаю, в котором Иоанн XXII называет Ильчигидая «imperatorem Tartarorum, Corassan et Turquestan et Indastan» (императором татар, корассан, Туркестана и Индустана) и обращается к епископу Томмасу ди Маскола с призывом заниматься не только неофитами Чагатайского улуса, но и обращать в католицизм алан, мелькитов и венгров Великой Венгрии. Самаркандская епархия прекратила своё существование во второй половине XIV века.

Католики в городах Узбекистана, который тогда входил в состав Российской империи, начали появляться в конце XIX века. Это были российские поданные польского, литовского и немецкого происхождения. В 1875 году впервые было подано прошение о назначении в Ташкент постоянного католического священника (не удовлетворённое). В 80-90 годах XIX века несколько священников периодически посещали католических верующих в Ташкенте и других городах современного Узбекистана. С 1897 года появилась практика ежегодной командировки католических капелланов для окормления военнослужащих-католиков, служивших в Туркестанском военном округе. В начале XX века построен католический храм в Фергане, а в 1912 году начато строительство храма Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте. В 1915—1917 годах возведён храм в Самарканде. В советский период все эти церкви были закрыты, последний из остававшихся на территории Узбекской ССР католических священников Иосиф Совинский был расстрелян в 1937 году.

13 апреля 1991 года папа Иоанн Павел II объявил о создании  апостольской администратуры Казахстана и Средней Азии (современная Карагандинская епархия), которой подчинялась и территория Узбекистана. После распада СССР и образования независимого Узбекистана храмы в Ташкенте и Самарканде были переданы Католической церкви. 29 сентября 1997 года в Узбекистане образована независимая от Караганды миссия sui iuris. 22 марта 2005 года она была повышена в статусе до апостольской администратуры.

1 июня 2019 года папа Франциск учредил Апостольскую администратуру для католиков византийского обряда Казахстана и Средней Азии с центром в Караганде, которая распространяет свою юрисдикцию также и на территорию Узбекистана. Её первым ординарием был назначен священник Васлий Говера.

Ординарии апостольской администратуры 
 священник Кшиштоф Кукулка (29.09.1997 — 1.04.2005);
 епископ Ежи Мацулевич (1.04.2005 — по настоящее время).

Современное состояние 

По данным на 2010 год число католиков Узбекистана составляет 3,5 тысячи человек. В стране функционирует 5 приходов и служит 9 священников. Все священники в Узбекистане принадлежат, как и епископ Ежи Матулевич, к ордену францисканцев-конвентуалов. В Узбекистане также работают монахини ордена сестёр — миссионерок любви (орден Матери Терезы), который проводит большую социальную и благотворительную деятельность.

Список приходов:

 Приход Святейшего Сердца Иисуса, Ташкент
 Приход Иоанна Крестителя, Самарканд
 Приход Пресвятой Девы Марии, Фергана
 Приход Святого Апостола Андрея, Бухара
 Приход Пресвятой Марии, Матери Милосердия, Ургенч

Узбекистан имеет дипломатические отношения со Святым Престолом, но не имеет собственного постоянного нунция. Роль нунция для Узбекистана по совместительству выполняет апостольский нунций в Российской Федерации.

Примечания

См. также 
 Апостольская администратура Узбекистана

Ссылки 
  Церковь в Центральной Азии
 Apostolic Administration of Uzbekistan
 Catholic Church in Republic of Uzbekistan